Lösen heißen Ortschaften und geographische Objekte: 
 Lösen ist ein Småort in Schweden, Provinz Blekinge län, Gemeinde Karlskrona
 Socken Lösen ist ein ehemaliges Kirchspiel in der historischen Provinz Blekinge in Schweden

Lösung steht für:

 Lösung (Mathematik), Objekt, zum Beispiel eine Zahl oder Funktion, die eine gestellte Aufgabe erfüllt
 Lösung (Chemie), homogenes, üblicherweise flüssiges Gemisch aus zwei oder mehr chemisch reinen Stoffen
 Lösung (Betriebswirtschaft), Leistung eines Unternehmens, die auf spezifische Anforderungen eines Kunden ausgerichtet ist
 Lösung (Software), Anwendungssoftware oder eine Kombination aus Software und Hardware für eine bestimmte, konkrete Aufgabenstellung
 Problemlösen, in der Psychologie die Überführung eines unbefriedigenden Zustands in einen besseren
 Komplettlösung, bei Computerspielen die Anleitung zum erfolgreichen Beenden eines Spiels
 Lösung (Altes Ägypten), altägyptisches Reinigungsritual zur Befreiung von Sünden

Lösung heißen:
 Die Lösung, Gedicht von Bertolt Brecht

Siehe auch:
 Losung
 Löser